Водянська сільська громада:
 Водянська сільська громада — громада в Запорізькій області
 Водянська сільська громада — громада в Черкаській області